Filippo Andrea V Doria Pamphili (1813-1876) – politico italiano, assessore facente funzioni di Sindaco di Roma dal 1870 al 1871
 Filippo Andrea VI Doria Pamphili (1886-1958) – politico italiano, Sindaco di Roma dal 1944 al 1946